Motu One, melynek jelentése számos polinéz nyelven "homok-sziget", két szigetet is jelöl Polinéziában:
 Motu One (Társaság-szigetek)
 Motu One (Marquises-szigetek)